De Premier League 1912/13 was het derde seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.

Eindklassement 

1Sliema Wanderers degradeerde om administratieve redenen. Dit leidde ertoe dat Valletta FC ondanks hun diskwalificatie in de Premier League bleef spelen.

Externe link 
Malta - List of Final Tables

Malta